Hermann von Nassau ist der Name folgender Personen:
* Hermann von Nassau († vor 1206), Graf von Nassau und Geistlicher, siehe Hermann (Nassau)
 Hermann Otto von Nassau-Hadamar (1627–1660), Angehöriger der jüngeren Linie des Hauses Nassau-Hadamar, siehe Hermann Otto (Nassau-Hadamar)